Мессими́-сюр-Сон () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Тривье-сюр-Муаньян. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01243.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 33 км севернее Лиона, в 40 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Сона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1209 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 775 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 602 были экономически активными, 173 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 74,8 %). Из 602 активных жителей работали 574 человека (289 мужчин и 285 женщин), безработных было 28 (16 мужчин и 12 женщин). Среди 173 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVIII век). Исторический памятник с 1989 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн